Золотий дощ або уролангія — один з видів сексуального задоволення, пов'язаного з сечовипусканням на партнера;
 Золотий дощ — реакція обміну, що супроводжується випадінням золотистих кристалів;
 Золотий дощ — метеорологічний ефект, дощ на заході сонця, під час якого призахідне проміння проникає під хмари і відбивається в краплях, надаючи їм блиску.
 Золотий дощ — рід рослин родини Бобових;
 Золотий дощ — інша назва рослин роду Рокитник родини бобових